

Patronyme
 Cédric Uras (1977- ), est un footballeur professionnel français.
 Luciano Uras (1954- ), est une personnalité politique italienne.

Toponymie
 Uras est une commune italienne de la province d'Oristano dans la région Sardaigne en Italie.

Autre
 L'URAS était un groupe parlementaire français (l'Union des républicains d'action sociale).
 L'URAS est un parti politique régionaliste de centre-droit des Asturies en Espagne.

Homonymie de patronyme